Marsanne (gemeente), een gemeente in het Franse departement Drôme
 Marsanne (wit druivenras), een wit druivenras dat oorspronkelijk uit het noordelijk Rhônegebied komt